Lypiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine.

 Lypiwka (Horodok), Dorf im Rajon Horodok in der Oblast Chmelnyzkyj
 Lypiwka (Polonne), Dorf im Rajon Polonne in der Oblast Chmelnyzkyj
 Lypiwka (Bachmut), Dorf im Rajon Bachmut in der Oblast Donezk
 Lypiwka (Iwano-Frankiwsk, Rohatyn), Dorf im Rajon Iwano-Frankiwsk, Stadtgemeinde Rohatyn in der Oblast Iwano-Frankiwsk
 Lypiwka (Iwano-Frankiwsk, Tysmenyzja), Dorf im Rajon Iwano-Frankiwsk, Stadtgemeinde Tysmenyzja in der Oblast Iwano-Frankiwsk
 Lypiwka (Makariw), Dorf im Rajon Makariw in der Oblast Kiew
 Lypiwka (Oleksandriwka), Dorf im Rajon Oleksandriwka in der Oblast Kirowohrad
 Lypiwka (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr in der Oblast Schytomyr
 Lypiwka (Lypowa Dolyna), Dorf im Rajon Lypowa Dolyna in der Oblast Sumy
 Lypiwka (Snowsk), Dorf im Rajon Snowsk in der Oblast Tschernihiw
 Lypiwka (Tomaschpil), Dorf im Rajon Tomaschpil in der Oblast Winnyzja

 Lypiwka (Stryj), Siedlung im Rajon Stryj in der Oblast Lwiw

siehe auch:
 Lipovka